Кызылсу́ (; в середине течения — Шуробдарья, в верховье Муллокони) — правый приток реки Пяндж в Хатлонской области Таджикистана. По малому приустьевому участку проходит граница с Афганистаном. Длина 230 км, площадь бассейна 8630 км².

Берёт начало в южных отрогах Вахшского хребта. Средний расход воды в 58 км от устья — 75 м³/с, взвешенных наносов 480 кг/с.

Питание снегодождевое, половодье с февраля по июнь, максимальный сток в апреле. Минерализация воды 500—800 мг/л в половодье и 800—1000 мг/л в межень, состав сульфатно-кальциевый. Используется для орошения. 14 водозаборных каналов.

Примечания 

Притоки Пянджа
Реки Хатлонской области
Реки Афганистана